Jugulaire (du latin jugum) fait référence au cou ou à la gorge :
 la jugulaire, une veine du cou ;
 la jugulaire, une sangle permettant de retenir un couvre-chef et passant sous le menton.